Алекса́ндр Вереща́гин:
 
 
 Верещагин, Александр Петрович (1891—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Верещагин, Александр Степанович (1835—1908) — российский историк и краевед.